Jan De Bie ist der Name folgender Personen:

* Jan De Bie (Fußballspieler) (1892–1961), belgischer Fußballspieler
 Jan De Bie (Bischof) (* 1937), belgischer Bischof